Енхор — название населённых пунктов в Республике Бурятия, Россия:
 
 Енхор — село в Джидинском районе.
 Енхор — улус в Селенгинском районе.

 См. также
 Верхний Енхор — село в Джидинском районе
 Добо-Енхор — улус в Заиграевском районе